Spanyolország
Rebollar, község Extremadura autonóm közösségben, Cáceres tartományban
Rebollar, község Kasztília és León autonóm közösségben, Soria tartományban